Por inestabilidad dinámica puede referirse a:

 Una condición del cauce de una corriente, inestabilidad dinámica de un cauce.

 Proceso que se da durante la  polimerización.